Slovem pytlík nebo Pytlík může být označen:
 pytlík – v obecném významu sáček, velmi malý pytel (např. pytlík na praní, pytlík na přezůvky, papírový pytlík)
 pytlík – šourek

literární postavy
 brouk Pytlík – postava z knížek pro děti od Ondřeje Sekory a knížka o ní
 Brouk Pytlík (opera) – dětská opera Evžena Zámečníka
 Bilbo Pytlík, Frodo Pytlík a Drogo Pytlík – česká verze příjmení postav z knih J. R. R. Tolkiena Hobit a Pán prstenů (a ze stejnojmenných filmových trilogií)

příjmení osob
 Adolf Pytlík (1839–1908) – český sládek a průmyslník
 Jaromír Pytlík (* 2001) – český lední hokejista
 Radko Pytlík (1928–2022) – český literární historik, spisovatel a publicista
 Rudolf Pytlík (1911–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec ČSSD, pak KSČ

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení